Sornay puede referirse a: 

 Sornay, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Sornay, comuna francesa situada en Saona y Loira.